Pitkin ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Walker Pitkin (1837–1886), US-amerikanischer Politiker
 Hanna F. Pitkin (* 1931), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Sandra Pitkin, australische Bildhauerin und Installationskünstlerin
 Timothy Pitkin (1766–1847), US-amerikanischer Politiker
 Walter B. Pitkin (1878–1953), US-amerikanischer Psychologe, Journalist und Autor
 William Pitkin (1694–1769), nordamerikanischer Politiker der Kolonialzeit

Pitkin bezeichnet außerdem:
 Pitkin County, einen Bezirk im US-Bundesstaat Colorado
 Pitkin (Colorado), eine Ortschaft im Gunnison County (Colorado)

Siehe auch:
 Pidgin